Het Kavalekgambiet is bij het schaken, in de opening van een partij, een variant in de Zukertortopening, die valt onder ECO-code A04. De beginzetten van het gambiet zijn:

1. Pf3 f5 (de Hollandse verdediging in de Zukertortopening)
2. d3 Pf6
3. e4 fxe4
4. dxe4

Als zwart het gambiet aanneemt met 4. ...Pxe4 volgt 5. Ld3. Wit heeft het initiatief en dreigt met een koningsaanval, zoals bijvoorbeeld na

4. ...Pxe4
5. Ld3 Pf6
6. Pg5 g6 (het witte paard kan niet verjaagd worden met 6. ...h6 wegens direct mat met 7. Lg6)
7. Pxh7 Txh7 (wit offert zijn paard voor een koningsaanval)
8. Lxg6† Tf7
9. g4 of Pd2
en zwart heeft grote problemen op zijn koningsvleugel.

Variant in een flankspel
Gambiet